Toshio Masuda (componist), Japans componist
 Toshio Masuda (filmregisseur), Japans filmregisseur